Шамбала:

 Шамбала — мифическая страна в Тибете или окрестных регионах.
 Шамбала (город) — город в Гардзе-Тибетском автономном округе, до 2005 года — Санпи (桑披).
 Шамбала (мультфильм) — мультипликационный фильм.
 Шамбала (народ) — народ в Танзании.
 Шамбала (язык) — язык этого народа, относится к группе банту.
 Шамбала (песня) — название композиции группы Би-2.
 Шамбала (растение, специя) — в аюр-ведической медицине и кулинарии название травы известной в русском языке под названием пажитник сенной.
 Шамбала (передача на радио) — передача на радио Рекорд, выходившая в конце 1990-х годов, посвящённая Гоа транс музыке.
 Шамбала (казино) — казино в Азов-Сити

См. также:
 Буддизм Шамбалы — буддийская организация, созданная из сети медитационных центров Ваджрадхату.
 Шамбала-тренинг — нерелигиозный подход к медитации.
 Ашрам Шамбала — религиозная секта в России
 Shambhala Publications — американское издательство.